Oostdijk (Naarden), een natuurgebied
 Oostdijk (Reimerswaal), een dorp in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal
 Oostdijk (Hulst), een buurtschap in de Zeeuwse gemeente Hulst
 Oostdijk (Zuid-Holland), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee